Centrum Informacji Anarchistycznej (CIA) – serwis informacyjny o profilu społeczno-ekonomicznym z akcentem na informacje dotyczące polskiego i międzynarodowego ruchu anarchistycznego oraz tematy znajdujące się w zakresie zainteresowań anarchistów. Serwis tworzony jest na podstawie informacji publikowanych przez czytelników i redagowanych przez kolektyw redakcyjny oraz wiadomości cytowanych za innymi serwisami informacyjnymi. Czasami wydarzenia przedstawiane są z wyraźnie anarchistycznego punktu widzenia.

Stale aktualizowany jest również serwis anglojęzyczny, w którym publikowane są przede wszystkim artykuły na temat wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej.

Zgodnie z polityką redakcyjną serwisu na CIA nie są publikowane treści promujące partie polityczne, totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm, ekonomię kapitalistyczną, instytucje Kościoła, instytucje rządowe, wojny prowadzone pomiędzy państwami narodowymi i religiami lub elitaryzm.

Serwis znany jest z relacjonowania na żywo dużych protestów społecznych, takich jak np. powstanie w meksykańskim stanie Oaxaca, Antyszczyt przeciwko szczytowi G8 w Heiligendamm, działania ekologów w obronie Doliny Rospudy, protesty francuskich studentów czy protesty pracowników służby zdrowia. W związku z tym czasami korzystają z tego serwisu, jako źródła, media komercyjne.

Oprócz wiadomości i publicystyki CIA prowadzi także kalendarz nadchodzących wydarzeń oraz blogi redaktorów. Serwis udostępnia także kanały wideo i audio za pomocą RSS oraz „Anarchiwum”, gdzie umieszczane są zdjęcia oraz filmy.

Skrót CIA celowo nawiązuje do amerykańskiej Central Intelligence Agency.

Przypisy

Zobacz też 
 Indymedia

Linki zewnętrzne 
 Centrum Informacji Anarchistycznej - strona główna

Anarchizm
Polskie portale internetowe